Campi Flegrei, vasta area di natura vulcanica, situata a nord-ovest della città di Napoli.

Stazione di Napoli Campi Flegrei, stazione ferroviaria di Napoli.

Campi Flegrei, denominazione di alcuni vini locali:
Campi Flegrei bianco
Campi Flegrei Falanghina
Campi Flegrei Falanghina spumante
Campi Flegrei Pèr'e palummo
Campi Flegrei Piedirosso
Campi Flegrei Piedirosso passito
Campi Flegrei Piedirosso riserva
Campi Flegrei rosso
Campi Flegrei rosso novello

Campi Flegrei del Mar di Sicilia, regione vulcanica sottomarina, ubicata nel canale di Sicilia

 Campi Flegrei, brano musicale dell'album Non farti cadere le braccia di Edoardo Bennato del 1973